Osoby noszące nazwisko Wright
 Bracia Orville i Wilbur Wright – konstruktorzy pierwszego samolotu
 Alexis Wright (ur. 1950) – australijska pisarka
 Alphonse Wright (1887–1953) – belgijski piłkarz
 Andrew Wright (1895–1971) – brytyjski urzędnik kolonialny
 Austin Wright (1922–2003) – amerykański pisarz
 Bailey Wright (ur. 1992) – australijski piłkarz
 Billy Wright (1924–1994) – angielski piłkarz
 Brad Wright (ur. 1961) – kanadyjski producent filmowy, aktor i scenarzysta
 Brandan Wright (ur. 1987) – amerykański koszykarz
 Beals Wright (1879–1961) – amerykański tenisista
 Bonnie Wright (ur. 1991) – brytyjska aktorka
 Casey Wright (ur. 1995) – australijska biegaczka narciarska
 Charles Wright (ur. 1935)  –amerykański poeta
 Chely Wright (ur. 1970) – amerykańska piosenkarka
 Chris Wright (ur. 1988) – amerykański koszykarz
 Chris Wright (ur. 1989) – amerykański koszykarz
 Clive Wright (ur. 1965) – jamajski lekkoatleta, sprinter
 Cyril Wright (1885–1960) – brytyjski żeglarz sportowy
 David Wright (ur. 1980) – angielski piłkarz
 David Wright (ur. 1982) – amerykański baseballista
 Delon Wright (ur. 1992) – amerykański koszykarz
 Dorell Wright (ur. 1985) – amerykański koszykarz
 Dorick Wright (1945–2020) – belizeński duchowny rzymskokatolicki
 Dorothy Wright (1889–1960) – brytyjska żeglarka sportowa
 Dunky Wright (1896–1976) – szkocki lekkoatleta, biegacz
 Edgar Wright (ur. 1974) – brytyjski reżyser, scenarzysta i aktor
 Eric Wright (1964–1995) – Eazy-E, amerykański raper
 Erik Olin Wright (1947–2019) – amerykański socjolog
 Francis Wright – brytyjski didżej
 Frank Lloyd Wright (1867–1959) – amerykański architekt
 Frankie Wright (ur. 1985) – amerykański lekkoatleta, sprinter
 Fred Wright (ur. 1999) – brytyjski kolarz
 Geoffrey Wright (ur. 1959) – australijski reżyser i scenarzysta
 Georg Henrik von Wright (1916–2003) – fiński filozof i logik
 Herbert Wright (1894–1982) – brytyjski zapaśnik
 Ian Wright (ur. 1961) – nowozelandzki wioślarz
 Ian Wright (ur. 1963) – angielski piłkarz
 Isabella Wright (ur. 1997) – amerykańska narciarka alpejska
 Jackie Wright (1904–1989) – północnoirlandzki aktor
 James Wright (1927–1980) – amerykański poeta
 James Wright (ur. 1986) – angielski żużlowiec
 Jamie Wright (ur. 1976) – kanadyjski hokeista
 Jeff Wright (1952–1975) – amerykański skoczek narciarski
 Jeffrey Wright (ur. 1965) – amerykański aktor
 Jeremiah Wright (ur. 1941) – amerykański duchowny kalwiński
 Jim Wright (ur. 1960) – brytyjski dyrektor do spraw marketingu w zespołach Formuły 1
 Joe Wright (ur. 1972) – brytyjski reżyser
 John Joseph Wright (1909–1979) – amerykański duchowny rzymskokatolicki i malarz
 John Wright (1929–2001) – brytyjski bokser
 John C. Wright (ur. 1961) – amerykański pisarz
 Joseph Wright of Derby (1734–1797) – angielski malarz
 Julian Wright (ur. 1987) – amerykański koszykarz
 Justin Wright (1981–2008) – amerykański animator
 Kevin Wright (ur. 1995) – sierraleoński piłkarz
 Kory Wright (ur. 1985) – kanadyjski snowboardzista
 Kristy Wright (ur. 1978) – australijska aktorka
 Larry Wright (ur. 1954) – amerykański koszykarz
 Letitia Wright (ur. 1993) – amerykańska aktorka
 Lizz Wright (ur. 1980) – amerykańska piosenkarka i kompozytorka
 Lorenzo Wright (1926–1972) – amerykański lekkoatleta, skoczek w dal i sprinter
 Marc Wright (1890–1975) – amerykański lekkoatleta, skoczek o tyczce
 Mark Wright (ur. 1963) – angielski piłkarz
 Mauricio Wright (ur. 1970) – kostarykański piłkarz
 Max Wright (1943–2019) – amerykański aktor
 Michael Wright (ur. 1956) – amerykański aktor
 Michael Wright (1980–2015) – amerykański koszykarz
 Milton Wright (1828–1917) – amerykański duchowny Kościoła Zjednoczonych Braci w Chrystusie
 Monica Wright (ur. 1988) – amerykańska koszykarka
 Nicholas Thomas Wright (ur. 1948) – angielski duchowny anglikański
 Overton Vertis Wright (1939–1980) – amerykański wokalista
 Herbert Wright – brytyjski zapaśnik
 Peter Wright (ur. 1970) – szkocki darter
 Peter Wright (1916–1995) – brytyjski funkcjonariusz służb specjalnych
 Richard Wright (1908–1960) – amerykański pisarz
 Richard B. Wright (1937–2017) – kanadyjski pisarz
 Richard Wright (1943–2008) – brytyjski klawiszowiec
 Richard Wright (ur. 1977) – angielski piłkarz i trener
 Robert Wright (1752–1826) – amerykański polityk
 Robert H. Wright (1906–1985) – amerykański fizykochemik
 Robert Wright (ur. 1957) – amerykański dziennikarz
 Robin Wright (ur. 1966) – amerykańska aktorka
 Ronald Wright (ur. 1948) – brytyjski pisarz
 Ronald Wright (ur. 1971) – amerykański bokser
 Ryan Wright (ur. 1987) – kanadyjski koszykarz
 Sarah Wright (ur. 1983) – amerykańska aktorka
 Sewall Wright (1889–1988) – amerykański biolog i genetyk
 Sharone Wright (ur. 1973) – amerykański koszykarz
 Simon Wright (ur 1963) – brytyjski perkusista
 Stephen Wright (ur. 1970) – brytyjski duchowny rzymskokatolicki
 Steven Wright (ur. 1958) – angielski seryjny morderca
 Steven Wright (1984) – amerykański baseballista
 Stevie Wright (1947–2015) – australijski muzyk i kompozytor
 Susanna Wright (1697–1784) – amerykańska poetka
 Tandi Wright (ur. 1970) – nowozelandzka aktorka
 Tanisha Wright (ur. 1983) – amerykańska koszykarka
 Teresa Wright (1918–2005) – amerykańska aktorka
 Thomas Wright (1711–1786) – amerykański astronom
 Toby Wright – amerykański producent muzyczny
 Tommy Wright (ur. 1944) – angielski piłkarz
 Tommy Wright (ur. 1963) – północnoirlandzki piłkarz
 Trevor Wright (ur. 1946) – brytyjski i nowozelandzki lekkoatleta, biegacz
 Trevor Wright (ur. 1982) – amerykański aktor i model
 Walter Wright (1901–1982) – amerykański zapaśnik
 Will Wright (ur. 1960) – amerykański projektant gier komputerowych
 William Joseph Wright (1952–2021) – australijski duchowny rzymskokatolicki
 Bradley Wright-Phillips (ur. 1985) – angielski piłkarz
 Shaun Wright-Phillips (ur. 1981) – angielski piłkarz

 Geografia
Miejscowości w USA:
 Wright – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Okaloosa
 Wright – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Ford
 Wright – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton
 Wright – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Wright – miejscowość w stanie Wyoming, w hrabstwie Campbell
Gminy w USA:
 Wright (ang. Wright Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Wright (ang. Wright Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Wright (ang. Wright Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wayne
 Wright (ang. Wright Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Hillsdale
 Wright (ang. Wright Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Wright (ang. Wright Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Wright (ang. Wright Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schoharie
 Wright (ang. Wright Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Wright (ang. Wright Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
 Wright (ang. Wright Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Wright (ang. Wright County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Wright (ang. Wright County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Wright (ang. Wright County) – w stanie Missouri

 Inne
 USS Wright – nazwa dwóch okrętów US Navy
 Wright – brytyjska marka autobusów
 Wright Aeronautical – amerykańska wytwórnia lotnicza
 Barbara Wright – fikcyjna postać z serialu Doktor Who
 Okręg wyborczy Wright – jednomandatowy okręg wyborczy do Izby Reprezentantów Australii
 (1747) Wright – planetoida z grupy przecinających orbitę Marsa
 rozetki Homera Wrighta – grupy komórek nowotworowych